Aleksandr Fëdorovič Trepov – politico russo
 Dmitrij Fëdorovič Trepov – politico e generale russo
 Fëdor Fëdorovič Trepov – generale russo